Temnodontosaurus est un genre éteint d'ichthyosaures ayant vécu au cours du Jurassique inférieur il y a entre 196,5 entre 175,6 millions d'années. Il est connu comme étant gigantesque, mesurant environ  de longueur avec un crâne de . Certains pensent qu'il aurait pu atteindre une taille semblable au Shonisaurus. Son nom signifie en grec « reptile aux dents tranchantes ».

Découverte 
 
Ce grand ichthyosaure marin a été découvert en 1811 en Europe, plus précisément en France, en Angleterre, en Allemagne et en Belgique, et a été nommé en 1889 par Richard Lydekker. Temnodontosaurus a été décrit par le paléontologue Jeremy Martin de l'Université de Bristol comme étant l'un des genres les plus diversifiés parmi les Ichthyosauria. Le premier fossile découvert est un crâne de Temnodontosaurus platyodon qui est aujourd'hui exposé au Musée d'histoire naturelle de Londres.

Description 

Temnodontosaurus était le troisième plus grand ichthyosaure (12 mètres de long pour un poids de 8 tonnes) derrière Shonisaurus (long de 15 mètres et pesant 10 tonnes) et Shastasaurus (long de 21 mètres et pesant 20 tonnes). Il surpassait la taille de Cymbospondylus long de 10 mètres et pesant 4 tonnes.

Classification 
Au début, Temnodontosaurus a été classé parmi les Leptopterygiidae. Mais celui-ci fut retiré rapidement de cette famille à la suite de la découverte d'autres espèces. Après qu'il s'est détaché des Leptopterygiidae, il a longtemps été considéré comme faisant partie des incertae sedis. Cependant, étant donné que le nombre d'espèces de Temnodontosaurus ne cessait d'augmenter, Christopher McGowan créa en 1974 une famille portant le nom du genre : les Temnodontosauridae. Il est pour l'instant le seul genre connu de la famille.

Liste des espèces 
 T. platyodon, Conybeare, 1811
 T. crassimanus, Blake, 1876
 T. trigonodon, Theodori, 1843
 T. burgundiae, Gaudry, 1892
 T. nuertingensis, Huene, 1931
 T. eurycephalus, McGowan, 1974  
 T. zetlandicus, Seeley, 1880
 T. azerguensis, Martin, 2012

Références 
  Motani R. (2000). Rulers of the Jurassic seas, Scientific American. 283 (6): 52-59
  J.E. Martin et al. (2010). A longirostrine Temnodontosaurus (Ichthyosauria) with comments on Early Jurassic ichthyosaur niche partitioning and disparity.Palaeontology 55 (5), 995–1005
  Maisch MW, Matzke AT. (2000). The Ichthyosauria. Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde Série B (Geologie und Paläontologie) 298: 1-159

Liens externes 
 

Genre d'ichthyosaures (nom scientifique)
Diapside du Jurassique inférieur
Taxon fossile décrit en 1974
Taxon fossile décrit en 1889